OSU steht für:
 Ordo Sanctae Ursulae, das Kürzel der Ordensgemeinschaft der Ursulinen
 Ohio State University in Columbus, Ohio
 Oklahoma State University in Stillwater, Oklahoma
 Oregon State University in Corvallis
 Original-Schutzumschlag eines (antiquarischen) Buches
 Universität Ostrava
 Ohio State University Airport (IATA-Code), Flughafen von Columbus (Ohio), Franklin County, Ohio

Osu bezeichnet:
 Osu Castle in Accra, eine Bezeichnung für das Schloss Christiansborg (Accra)
 den gleichnamigen Stadtteil Accras, siehe Osu (Ghana)
 die Volksgruppe der Osu in Nigeria
 Osu (Grußwort), Grußwort besonders in den japanischen Kampfkünsten

OSu bezeichnet:
 Den Rest des Aktivesters mit  N-Hydroxysuccinimid

osu steht für:
 Southern One (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters One (Dialektcluster) innerhalb der Torricelli-Sprachen in der Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 osu!, ein Rhythmusspiel

Abkürzung